Osoby o tym nazwisku:
 Roman Tieriechow – radziecki polityk
 Władisław Tieriechow – radziecki i rosyjski dyplomata